Jim Webb (1946-), homme politique américain.
 Jimmy Webb (1946-), chanteur-compositeur américain.
 Jimmy Webb (1952-), joueur américain de football américain.
 Jimmy Webb (1987-), grimpeur américain.

Voir aussi